O Pelo Mundo foi um programa de televisão brasileiro apresentado pela Globo News, exibido todas as sexta-feiras as 23h, com reapresentação no sábado, às 11h30 e 17h30. Tratava de notícias curiosas de culinária, turismo, belezas naturais, entre outros. Foi extinto em janeiro de 2017 sem maiores explicações por parte do canal.

Apresentadores
Eduardo Grillo (1999-2015) 
Renata Vasconcellos (1998 - 2002) 
Christiane Pelajo (2001) (2002-2005) 
Maria Beltrão (2005-2006) 
Luciana Ávila (2006-2009) 
Raquel Novaes (2009-2013)
Luiza Zveiter (Março de 2013-Janeiro de 2017)
Luciano Cabral (Outubro de 2015-Janeiro de 2017)

Curiosidades
O jornalista Eduardo Grillo apresentava o programa desde o início, exceto quando ele ficava de férias ou fazia uma viagem a trabalho para o exterior.

A jornalista Renata Vasconcellos já apresentou o programa ao lado da sua irmã gêmea, a estilista Lanza Mazza, para exemplificar uma matéria sobre um encontro de gêmeos.

O programa usava desde o começo do seu cenário virtual permitindo interações diversas entre os apresentadores.

O programa já teve a participação do jornalista Pedro Bial.

Ligações externas
Informações sobre o programa Pelo Mundo

Programas da GloboNews
Programas jornalísticos do Brasil
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1998
Programas de televisão em língua portuguesa